Redatelj videospotova je čovjek koji se specijalizirao za izradu kratkih filmova namijenjenih nekoj pjesmi. Ti kratki filmovi nazivaju se videospotovi, te koriste za promociju izvođača i glazbe. Prve glazbene videospotove izrađivali su filmski redatelji. Početkom 1990-ih glazbeni videospotovi su postali specijalizirano i posebno polje glazbe.

Poznati redatelji videospotova 
 Jonas Åkerlund
 Chris Applebaum
 Tim Armstrong
 Michael Bay
 Samuel Bayer
 Alan Calzatti
 Roman Coppola
 Chris Cunningham
 Jonathan Dayton and Valerie Faris
 Gregory Dark
 Shane Drake
 David Fincher
 Bill Fishman
 Jonathan Glazer
 Michel Gondry
 Phil Harder
 Joe Hahn
 Wolf Haley
 Lasse Hallström
 Hopsin
 Wayne Isham
 Michael Jackson
 Jean-Pierre Jeunet
 Adam Jones
 Spike Jonze
 Joseph Kahn
 Ray Kay
 Kevin Kerslake
 Marc Klasfeld
 David LaChapelle
 Francis Lawrence
 Jared Leto
 Little X
 The Malloys
 Anthony Mandler
 Diane Martel
 Melina Matsoukas
 McG
 Dave Meyers
 Chris Milk
 Mark Miremont
 Jean-Baptiste Mondino
 Vincent Moon
 Sophie Muller
 Jake Nava
 Doug Nichol
 Shomi Patwary
 Tony Petrossian
 Derek Pike
 Brett Ratner
 Mark Romanek
 RT!
 Stéphane Sednaoui
 Floria Sigismondi
 Scott Speer
 Robby Starbuck
 System D-128
 Colin Tilley
 Marc Webb
 Hype Williams
 Bille Woodruff
 Weird Al Yankovic

Izvori

Vanjske poveznice 
Music Video DataBase

Glazba
Redatelji videospotova